Спасское-Лутовиново — село в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

География 
Село находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 237 метров над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51 %, женщины — соответственно 49 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 427 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа с дошкольной группой, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Достопримечательности 
К северу от села расположен мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района